Jakoenino (Basjkirostan) - dorp in de Russische republiek Basjkirostan
 Jakoenino (Ivanovo) - dorp in de Russische oblast Ivanovo
 Jakoenino (Kostroma) - dorp in de Russische oblast Kostroma
 Jakoenino (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Jakoenino (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Jakoenino (Nizjni Novgorod) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Jakoenino (Perm) - dorp in de Russische kraj Perm
 Jakoenino (district Belozerski) - dorp in de Russische oblast Vologda
 Jakoenino (district Vasjkinski) - dorp in de Russische oblast Vologda
 Jakoenino (district Verchovazjski) - dorp in de Russische oblast Vologda
 Jakoenino (district Vologodski) - dorp in de Russische oblast Vologda